Die German Beach Trophy ist eine deutsche Turnierserie im Beachvolleyball. Frauen und Männer spielen in einem Liga-System mehrere Wochen lang einen Meister aus. Die erste Ausgabe fand 2021 statt. Veranstalter sind das Team des Online-Sportsenders Trops4 um Beachvolleyball-Profi Alexander Walkenhorst und Daniel Wernitz sowie die international tätig Sportrechte-Agentur Sportfive.

Beim ersten Turnier in Düsseldorf gewannen die Österreicherinnen Nadine Strauss und Teresa Strauss das Playoff-Finale der Frauen gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger. Bei den Männern setzten sich Alexander Walkenhorst und Sven Winter gegen Max Betzien und Rudy Schneider durch. Das zweite Turnier der Frauen gewannen Melanie Gernert und Anne Krohn im Finale gegen Chantal Laboureur und Sarah Schulz. Im Finale der Männer gelang Walkenhorst/Winter die Titelverteidigung gegen Rudy Schneider und Nejc Zemljak.

Kurz vor dem Auftakt des Beachvolleyball-Turniers in Düsseldorf fand am 16./17. Januar an gleicher Stelle die German Beach Trophy im Beachhandball statt.

Konzept 
Die German Beach Trophy besteht aus mehreren Einladungsturnieren, die 2021 von Januar bis Juli ausgetragen wurden. Die Beach Trophy ist ein Teil eines Konzepts zur modernen Präsentation der Sportart, das unter dem Claim New Beach Order vermarktet wird. Dazu gehören auch internationale Begegnung unter dem Namen Nations Clash sowie Four-Man-Spiele, also Beachvolleyball mit vier gegen vier.

Turniere 
Der Auftakt fand Anfang 2021 statt. Die Vorrunde lief vom 20. bis zum 31. Januar, vom 10. bis zum 13. Februar wurden Playoffs ausgetragen. Dazwischen fand vom 4. bis zum 7. Februar der Nations Clash statt. Spielort war die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. An gleicher Stelle fand vom 17. März bis 4. April 2021 die zweite Ausgabe der German Beach Trophy statt. Die dritte Ausgabe sollte vom 27. Mai bis 13. Juni im Sportpark vor der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf im Anschluss an das erste Squad Battle ausgetragen werden, entfiel aber wegen der Kooperation zwischen Trops4 und dem DVV bei der German Beach Tour 2021. Weitere Turniere waren ursprünglich für Nürnberg und Schwerin geplant. Alle Veranstaltungen werden entsprechend der Vorgaben im Rahmen der COVID-19-Regeln durchgeführt.

Modus 

In der Vorrunde spielen jeweils acht Duos nach dem Modus Jeder gegen jeden. Bei Spieler(innen), die mit verschiedenen Partner(innen) antreten, wurden die Punkte auch in den jeweils anderen Paarungen angerechnet. Die beiden besten Teams der Tabelle qualifizieren sich direkt für das Playoff-Halbfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs ermitteln die anderen beiden Halbfinalisten. Für die Gesamtwertung der German Beach Trophy werden die erzielten Punkte individuell pro Spieler(in) gewertet.

Erstes Turnier in Düsseldorf

Teilnehmer 
Beim ersten Turnier in Düsseldorf spielten folgende Teilnehmer(innen). Zum Teilnehmerfeld gehörten auch Spieler(innen) aus Österreich, der Schweiz und Slowenien.

1 spielten nur in der ersten Woche; 2 spielten nur in der zweiten Woche

Frauen

Ergebnisse 
Die Spiele der ersten Woche fanden vom 20. bis 24. Januar 2021 statt. Die Spiele der zweiten Woche wurden vom 27. bis 31. Januar ausgetragen.

3 Aulenbrock mit Paula Schürholz

4 Das erste Spiel der zweiten Runde spielte Körtzinger noch mit Laura Caluori, die dann verletzt aufgeben musste.
5 Paula Schürholz ersetzte im letzten Spiel Chenoa Christ.

Tabelle

Playoffs 
Die Playoffs wurden vom 10. bis 13. Februar ausgetragen. Durch den Verzicht einiger Teams rückten in der Tabelle weiter hinten platzierte Spielerinnen nach.

Männer

Ergebnisse 
Die Spiele der ersten Woche fanden vom 20. bis 24. Januar 2021 statt. Die Spiele der zweiten Woche wurden vom 27. bis 31. Januar ausgetragen.

6 Das letzte Spiel absolvierte Dan John mit Daniel Wernitz.

Tabelle

Playoffs 

Die Playoffs wurden vom 10. bis 13. Februar ausgetragen. Durch den Verzicht einiger Teams rückten in der Tabelle weiter hinten platzierte Spieler nach.

Zweites Turnier in Düsseldorf

Teilnehmer 
Bei der zweiten Ausgabe in Düsseldorf gab es folgende Teilnehmer. Zum Teilnehmerfeld gehörten wie beim ersten Mal auch Spieler(innen) aus Österreich, der Schweiz und Slowenien.

1 spielten nur in der ersten Woche; 2 spielten nur in der zweiten Woche

Frauen

Ergebnisse 
Die Spiele der ersten Woche fanden vom 17. bis 21. März 2021 statt. Die Partien der zweiten Woche wurden vom 24. bis 28. März ausgetragen.

7 Schützenhöfer spielte an den ersten drei Tagen mit Lena Overländer und Sarah Overländer.
8 Lutz spielte mit Lena Overländer.
9 Chenoa Christ und Paula Schürholz ersetzten Bieneck/Schneider im letzten Spiel.

10 Müller spielte mit Lea Sophie Kunst.
11 Lena und Sarah Overländer vertraten Aulenbrock/Ferger.
12 Kotzan spielte mit Chenoa Christ.

Tabelle

Playoffs 
Die Playoffs wurden vom 31. März bis 4. April ausgetragen.

Männer

Ergebnisse 
Die Spiele der ersten Woche fanden vom 17. bis 21. März 2021 statt. Die Partien der zweiten Woche wurden vom 24. bis 28. März ausgetragen.

13 Trummer spielte mit Daniel Wernitz.
14 Trummer spielte mit Paul Pascariuc.
15 Peter Wolf spielte mit Wernitz.
16 Peter Wolf spielte mit Alexander Krippes.
17 Lukas Pfretzschner spielte mit Manuel Lohmann.

18 Das erste Spiel der Woche absolvierte Peter Wolf noch mit seinem Bruder Georg, der danach verletzungsbedingt durch Jonas Reinhardt ersetzt wurde.

Tabelle

Playoffs 
Die Playoffs wurden vom 31. März bis 4. April ausgetragen.

Medien 
Alle Spiele werden als Livestream beim Kanal Trops4 auf der Streaming-Plattform Twitch in HD-Qualität und mit Live-Moderation übertragen.

Hintergrund 

Die German Beach Trophy und die New Beach Order sind Weiterentwicklungen der Beach-Liga, die im Sommer 2020 als Reaktion auf die abgesagte Techniker Beach Tour entstand. Das Team um Alexander Walkenhorst und Daniel Wernitz entwickelte anschließend den Twitch-Kanal Trops4 zu einem allgemeinen Sport-Kanal weiter.

Rezeption 
Die Veranstalter wollen Beachvolleyball mit dem neuen Format auf innovative Weise präsentieren und den Fans die Spieler persönlich näherbringen. Andreas Göbel von Sportfive beschreibt es als „moderne, nahbare, interaktive und authentische Berichterstattungen mit Fokus auf non-linearen und Social Media Plattformen“. Walkenhorst sieht in dem Format „eine noch nie da gewesene Plattform, bei der die Athleten zum ersten Mal wirklich im Mittelpunkt stehen“.

Weblinks 

 Offizielle Website New Beach Order
 
 Pressemitteilung zur German Beach Trophy
 Podcast Ohne Netz und sandigen Boden

Einzelnachweise 

Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland
Erstveranstaltung 2021
Sportveranstaltung in Düsseldorf